Дюбоск () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Известные носители 
 Дюбоск, Франк (род. 1963) — французский комик и актёр.
 Дюбоск, Юг (род. 1981) — французский пловец, трёхкратный призёр Олимпийских игр. См. также 
 Сен-Леже-Дюбоск — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия.